Bundesadler steht für:
 das Wappentier des Bundeswappens Deutschlands
 umgangssprachlich das Wappen der Republik Österreich (Bundeswappen)

Siehe auch:
 Adler (Wappentier) #Bundesadler